Il doppio del torneo di tennis Joplin Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Scott Humphries che hanno battuto in finale Paul Rosner e Glenn Weiner 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Paul Rosner /  Glenn Weiner (finale)
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (Campioni)

 Kevin Kim /  Eric Taino (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Brent Haygarth (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2002